Сморчков — русская фамилия. Известные носители:

 Сморчков, Александр Павлович (1919—1998) — лётчик-истребитель, Герой Советского Союза.
 Сморчков, Борис Фёдорович (1944—2008) — советский и российский актёр театра и кино.
 Сморчков, Владимир Андреевич (1918—2000) — Герой Социалистического Труда, токарь-расточник.
 Сморчков, Никита Иванович (1916—2002) — военный лётчик, капитан, Герой Советского Союза.
 Сморчков, Николай Гаврилович (1930—2021) — советский и российский киноактёр.